Stanislas (heilige)
Stanislas (trein)